Калинець — українське прізвище.

 Калинець Ігор Миронович ( 1939) — український поет та прозаїк, один із чільних представників т. зв. «пізньошістдесятницької» генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні; політв'язень
 Калинець Сильвестр Михайлович ( 1886 —  1946) — український поет, прозаїк, драматург
 Калинець Євгенія Валеріївна — російська акторка театру, кіно та телебачення.
 Стасів-Калинець Ірина Онуфріївна ( 1940 —  2012) — українська письменниця, поетеса, шістдесятниця, багаторічний політв'язень радянських таборів, діяч дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху,

Див. також 
 Калин
 Калина
 Калиненко

Українські прізвища